Браччи () — итальянская фамилия.
 Браччи, Пьетро (1700—1773) — итальянский скульптор.
 Браччи, Франсуа (род. 1951) — французский футболист, тренер алжирского клуба «Лагуат».
 Браччи, Франческо (1879—1967) — итальянский куриальный кардинал.